Silwija Georgiewa (bułg. Силвия Георгиева, ur. 23 lipca 1988 w Sofii) – bułgarska biathlonistka.

Osiągnięcia

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Świata Juniorów 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Bibliografia 
 

Bułgarskie biathlonistki
Ludzie urodzeni w Sofii
Urodzeni w 1988